Ален Планес (* 1948) — французький піаніст.
 Вісенте Лопес-і-Планес (1785—1856) — аргентинський письменник і політик. Займав посаду президента Об'єднаних провінцій Ріо-де-ла-Плати з 7 липня по 18 серпня 1827 року. Є автором тексту гімну Аргентини.
 Рафаель Ксімено-і-Планес (1759—1825) — іспанський художник.
 Хосе Планес (1891—1974) — іспанський скульптор і художник.
 Хосе Мануель Лорка Планес (* 1949) — іспанський прелат. Єпископ Теруеля (2004—2009); єпископ Картахени (з 2009).

Планес — муніципалітет в складі автономної спільноти Валенсія, у провінції Аліканте.
 Алькосер-де-Планес — муніципалітет в складі автономної спільноти Валенсія, у провінції Аліканте.

Планес — муніципалітет у Франції, в регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Східні Піренеї.